Макар Васильевич Ивашечкин (19 января 1897, дер. Меркульево, Орловская губерния — 16 августа 1966, Одесса) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (13 сентября 1944 года).

Биография 
Макар Васильевич Ивашечкин родился 19 января 1897 года в деревне Меркульево Брянского уезда Орловской губернии (ныне — Мичуринского сельского поселения Брянского района Брянской области).

Первая мировая и гражданская войны 
В мае 1916 года был призван в ряды Русской императорской армии, после чего был направлен Западный фронт, где был назначен на должность командира взвода. В мае 1917 года в чине унтер-офицера был демобилизован из рядов армии.

В ноябре 1918 года вступил в ряды РККА, после чего был назначен на должность командира взвода отдельного Елисеевского отряда Орловской губернии. В феврале 1919 года был направлен на учёбу на Орловские пехотные курсы, после окончания которых в марте 1920 года был назначен на должность младшего инструктора курсов комсостава 10-й армии (Кавказский фронт), а в августе — на должность адъютанта дивизионного депо и командира роты дивизионной школы 14-й стрелковой дивизии этой армии.

Межвоенное время 
После окончания войны Ивашечкин продолжил служить в составе этой же дивизии на должностях командира роты и гренадерского взвода дивизионной школы. В декабре 1921 года был назначен на должность старшего инструктора гренадерского дела 3-го стрелкового полка, дислоцированного в Тифлисе, в ноябре 1922 года — на должность преподавателя повторных курсов комсостава там же. В октябре 1924 года был направлен на учёбу на Стрелково-тактические курсы «Выстрел», после окончания которых в октябре 1925 года был назначен на должность командира батальона в составе 4-го и 6-го стрелковых полков 2-й Кавказской стрелковой дивизии.

В октябре 1928 года Ивашечкин был направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, после окончания которой в мае 1931 года был назначен на должность начальника 1-й части штаба 3-го стрелкового корпуса (Московский военный округ), в мае 1932 года — на должность начальника штаба 26-й стрелковой дивизии (ОКДВА), в марте 1935 года — на должность начальника отдела боевой подготовки корпуса военно-строительных частей ОКДВА, а в мае 1937 года — на должность командир 2-го военно-строительного полка этого же корпуса. В декабре того же года был направлен на учёбу в Академию Генштаба, после окончания которой в сентябре 1939 года был назначен на должность старшего преподавателя этой же академии.

В сентябре 1940 года был назначен на должность начальника оперативного отдела штаба Харьковского военного округа, а в марте 1941 года — на должность начальника штаба 45-го стрелкового корпуса этого же округа.

Великая Отечественная война 
С началом войны Ивашечкин находился на прежней должности. 45-й стрелковой корпус дислоцировался в Приволжском военном округе и в июле был включен в состав 13-й армии, после чего принимал участие в ходе Смоленского сражения, в ходе которого вел оборонительные боевые действия в районе Могилёва, а затем принимал участие в контрнаступлении войск Центрального фронта, во время которого противник окружил корпус в районе Могилёв — Новый Быхов — Рогачёв — Жлобин. Выйдя из окружения, 16 июля штаб корпуса принял войска, действовавшие на мстиславльском и кричевском направлении, и в начале августа организовал контрудар против танковой группы под командованием Г. Гудериана, наступавшей на Рославль, в ходе чего вновь оказался в окружении в районе Климовичи. С 11 августа по 25 сентября Ивашечкин временно исполнял должность командира 45-го стрелкового корпуса, заменив погибшего генерал-майора Э. Я. Магона. После выхода из окружения с 25 августа корпус находился в резерве Брянского фронта.

В декабре Ивашечкин был назначен на должность начальника оперативного отдела штаба Брянского фронта, а в мае 1942 года — на должность начальника штаба 3-й армии, после чего принимал участие в ходе Орловской, Брянской, Гомельско-Речицкой, Рогачевско-Жлобинской, Бобруйской, Минской, Белостокской, Млавско-Эльбингской и Берлинской наступательных операций.

Особо следует сказать о начальнике штаба армии М. В. Ивашечкине. Все, кто находился с ним рядом, утверждали, что это человек с высокими волевыми и прекрасными душевными качествами. Макар Васильевич Ивашечкин обладал исключительной работоспособностью. Он никогда ни на кого не повышал голоса, был доброжелателен и улыбчив, уважал и ценил своих подчиненных. И те отвечали ему взаимностью. Опытный штабной работник, М. В. Ивашечкин войну встретил в должности начальника штаба 45-го стрелкового корпуса 13-й армии. До середины 1942 г. он возглавлял оперативное управление штаба Брянского фронта. Большой военный и жизненный опыт позволил М. В. Ивашечкину в кратчайшие сроки сколотить штаб 3-й армии, прекрасно ориентироваться в сложной боевой обстановке, умело организовывать работу штаба.

Послевоенная карьера 
В июле 1945 года был назначен на должность начальника штаба, а в январе 1947 года — на должность 1-го заместителя командующего войсками Одесского военного округа, а в апреле 1949 года — на должность начальника штаба — 1-го заместителя командующего войсками Южно-Уральского военного округа.

Генерал-лейтенант Макар Васильевич Ивашечкин в марте 1952 года вышел в отставку. Умер 16 августа 1966 года в Одессе, похоронен на 2-м христианском кладбище.

Воинские звания 
 Майор (26 ноября 1936 года);
 Полковник (4 августа 1939 года);
 Генерал-майор (27 декабря 1941 года);
 Генерал-лейтенант (13 сентября 1944 года).

Награды 
СССР
 два ордена Ленина (23.07.1944, 21.02.1945);
 четыре ордена Красного Знамени (09.08.1941, 07.12.1941, 03.11.1944, 20.06.1949);
 два ордена Кутузова 1 степени (10.04.1945, 29.05.1945);
 Орден Суворова 2 степени (03.06.1944);
 Орден Кутузова 2 степени (27.08.1943);
 Орден Красной Звезды (22.02.1938);
 Медали.
Иностранные награды
 Кавалер рыцарского ордена «Virtuti Militari» (ПНР)
 Орден «Крест Грюнвальда» (ПНР)
 Медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР)
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего, в которых отмечен М. В. Ивашечкин
 За прорыв глубоко эшелонированной обороны противника на западном берегу реки Нарев, севернее Варшавы и овладение сильными опорными пунктами обороны немцев городами Макув, Пултуск, Цеханув, Нове-Място, Насельск. 7 января 1945 года. № 224.
 За прорыв сильно укрепленной обороны немцев на южной границе Восточной Пруссии и овладение городами Найденбург, Танненберг, Едвабно и Аллендорф — важными опорными пунктами обороны немцев. 21 января 1945 года. № 239.
 За овладение с боем городами Восточной Пруссии Вилленберг, Ортельсбург, Морунген, Заальфельд и Фрайштадт — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев. 23 января 1945 года. № 246.
 За овладение штурмом городами Вормдитт и Мельзак — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев. 17 февраля 1945 года. № 282.
 За овладение городом Браунсберг — сильным опорным пунктом обороны немцев на побережье залива Фриш-Гаф. 20 марта 1945 года. № 303.
 За овладение городом Хайлигенбайль — последним опорным пунктом обороны немцев на побережье залива Фриш-Гаф, юго-западнее Кенигсберга. 25 марта 1945 года. № 309.
 За завершение ликвидации окруженной восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга. 29 марта 1945 года. № 317.
 За завершение ликвидации группы немецких войск, окруженной юго-восточнее Берлина. 2 мая 1945 года. № 357.

Сочинения 
 Горбатов А. В., Ивашечкин М. В. Наступление 3-й армии севернее Гомеля. // Военно-исторический журнал. — 1962. — № 8. — С.30-43.

Память

Примечания

Литература 
 
 Пишу исключительно по памяти… Командиры Красной Армии о катастрофе первых дней Великой Отечественной войны: В 2 т. Том 2. / Сост., авт. предисл., коммент. и биогр. очерков С. Л. Чекунов. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. — 560 с.: ил. — ISBN 978-5-91244-208-7, 978-5-91244-209-4 (т. 1). — С.462-463 (выписка из послужного списка).

Родившиеся в Брянском районе
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники обороны Могилёва
Члены КПСС
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Похороненные на 2-м Христианском кладбище Одессы